La provincia di Aydın (in turco Aydın ili) è una provincia della Turchia.

Dal 2012 il suo territorio coincide con quello del comune metropolitano di Aydın (Aydın Büyükşehir Belediyesi).

Geografia fisica 
La provincia di Aydın confina con le province di Smirne, Manisa, Denizli e Muğla. Ad ovest è bagnata dal mar Egeo.

Suddivisione amministrativa	

La provincia è divisa in 17 distretti: 	

Nel 2012 è stato abolito il distretto di Aydın, sostituito dal distretto di Efeler. Fanno parte della provincia 55 comuni e 490 villaggi.

Società

Evoluzione demografica

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni